Коленкор 
 Коленкор — гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань.
 Коленкор — покровный переплётный материал на тканевой основе со специальным покровным слоем.

Источники